

События 
 13 января — учреждение в Российской империи Государственного Совета.
 29 января — в Ла-Пасе казнён испанцами один из лидеров борьбы за независимость Боливии Педро Доминго Мурильо.
 19 апреля — восстание в Каракасе, центре испанского генерал-капитанства Венесуэла. К власти приходит Верховная правительственная хунта Хосе де лас Льямосаса, выступившая от имени короля Испании Фердинанда VII и не признавшая власти Наполеона.
 18 мая — испанский вице-король Рио-де-ла-Платы Бальтасар де Сиснерос официально объявляет, что Испания оккупирована французской армией и пала Севилья. В колониях начинается антииспанское брожение.
 22 мая — муниципалитет Буэнос-Айреса (Кабильдо Абьерто) объявляет об упразднении власти испанского вице-короля Рио-де-ла-Платы.
 24 мая — в Буэнос-Айресе сформирована правительственная хунта во главе с бывшим вице-королём Бальтасаром Идальго де Сиснеросом.
 25 мая — Майская революция в Буэнос-Айресе. К власти пришла Временная правительственная хунта полковника Корнелио Сааведры. Провозглашение независимости будущей Аргентины.
 20 июля — восстание в Боготе, к власти приходит Верховная хунта Новой Гранады Антонио Амар-и-Борбона. Провозглашение независимости Колумбии.
 26 августа — сражение русских и турецких войск в районе села Батин в Болгарии, близ устья реки Янтры.
 26 августа — в Кабеса-де-Тигре расстреляны бывший вице-король Рио-де-ла-Платы Сантьяго де Линье, губернатор Кордобы Хуан Антонио Гутьеррес де ла Конча и другие руководители контрреволюции, выступившие против хунты в Буэнос-Айресе.
 30 августа — радикальное крыло Правительственной хунты Буэнос-Айреса во главе с Мариано Морено утверждает тайный «План действий», предусматривавший экспроприацию имущества богатейших семейств Рио-де-ла-Платы и направление полученных средств на создание местной промышленности.
 16 сентября — католический священник Мигель Идальго призывает к освобождению Мексики от власти Испании («Клич Долорес»). Начало войны за независимость Мексики.
 18 сентября — городской совет Сантьяго сместил испанского губернатора и передал власть правительственной хунте Матео де Торо Сомбрано. Провозглашение независимости Чили.
 24 сентября — в Испании на острове Леон собрались кортесы.
 27 сентября — сражение между французскими войсками, под начальством маршала Массены и англо-португальскою армией, которой командовал Веллингтон близ монастыря Бузако.
 12 октября — первый Октоберфест в Мюнхенe.
 7 ноября — победа сторонников независимости над испанскими войсками и роялистами при Суипаче. Лидеры роялистов расстреляны, Верхнее Перу переходит под контроль правительства в Буэнос-Айресе.
 5 декабря — в Буэнос-Айресе Мариано Морено и его сторонники предпринимают попытку свержения Корнелио Сааведры после того, как офицеры на банкете предлагают тому корону «императора Америки».
 18 декабря — официально отправлен в отставку и выслан в Европу лидер радикального крыла хунты Буэнос-Айреса Мариано Морено.
 22 декабря — в Боготе открылся конгресс представителей Новой Гранады.
 28 декабря — близ побережья Ирландии потерпело крушение во время шторма британское судно ; погибло около 400 человек.
 После добавления старших офицерских классов и перехода на пятилетнее обучение Главное инженерное училище становится первым высшим инженерным учебным заведением России.
 Был освящён Спасо-Преображенский собор в г. Одесса.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1810 году
 8 января — Евгений Фёдорович Корш, русский журналист, издатель (ум. 1897).
 22 января — Павел Карлович Буре, предприниматель, часовых дел мастер.
 22 февраля (по другим сведениям — 1 марта) — Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке.
 8 июня — Роберт Шуман, немецкий композитор и пианист (ум. 1856).
 10 августа — Камилло Бензо Кавур, один из руководителей объединения Италии, первый премьер-министр Италии (ум. 1861).
 15 августа — Лауринас Ивинскис, литовский писатель (ум. 1881).
 15 августа — Екатерина Михайловна Бакунина (ум. 1894), сестра милосердия, героиня двух войн XIX века.
 29 августа — Хуан Батиста Альберди, аргентинский политик и философ, автор теории, рассматривающей войну как уголовное преступление (ум. 1884)
 25 ноября — Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог (ум. 1881).
 30 ноября — Оливер Винчестер, американский оружейник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1810 году
 20 февраля — Мартин Почобут-Одляницкий, астроном и математик, ректор Главной виленской школы (род. 1728).
 24 февраля — Генри Кавендиш, английский физик и химик (род. 1731).
 7 марта — Катберт Коллингвуд, британский адмирал (род. 1750).
 13 июня — Иоганн Готтфрид Зойме, немецкий писатель и поэт (род. 1763).
 27 июля — Джованни Баттиста Капрара, итальянский кардинал и дипломат (род. 1753).

См. также

Примечания